Линёво — топоним:

Населённые пункты 
 Линёво — рабочий посёлок в Жирновском районе Волгоградской области.
 Линёво — деревня в Шарыповском районе Красноярского края.
 Линёво — населённый пункт в Шумихинском районе Курганской области.
 Линёво — посёлок городского типа в Искитимском районе Новосибирской области.
 Линёво — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Линёво — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Линёво — населённый пункт в Бологовском районе Тверской области.
 Линёво — деревня в Палехском районе Ивановской области.

Озёра 
 Линёво — озеро в Омской области, одно из Пяти озер.
 Линёво — озеро в Шатурском районе Московской области.
 Линево — озеро в Шарыповском районе Красноярского края.

См. также 
 Линёво Озеро
 Сельское поселение «Линёво-Озёрское»